Le grand méchant loup est un personnage traditionnel de conte qui apparaît dans plusieurs récits folkloriques, tels certaines des fables d'Ésope et les contes de Grimm.

Il a inspiré le personnage de Grand Loup créé en 1933 par les studios Disney.

Le terme grand méchant loup peut également signifier :
 Le Grand Méchant Loup est un projet de journalisme franco-allemand berlinois réalisé par et pour des enfants et adolescents ;
 Le Grand Méchant Loup est un court métrage d'animation américain de la série des Silly Symphonies produite par les studios Disney ;
 Le Grand Méchant Loup est le  de la seconde série de la saison 1 de la série télévisée britannique Doctor Who (2005) ;
 Grand méchant loup appelle est un film américain de Ralph Nelson, sorti en 1964 ;
 Le Grand Méchant Loup est un film français de Nicolas & Bruno, sorti en Belgique et en France en 2013.

Voir aussi